Tubmalar (Lypusidae) är en familj av fjärilar. Tubmalar ingår i ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Tubmalar